Saint-Alexis, que significa en idioma francés con San Alejo, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Alexis, municipio de Lanaudière (Quebec).
 Saint-Alexis-de-Matapédia, municipio de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Saint-Alexis-des-Monts, municipio de Mauricie.

Saint-Alexis, población de Drôme.